Илионей — имя ряда персонажей древнегреческой мифологии и литературы:

 Илионей — сын Амфиона;
 Илионей — троянец, упомянутый в «Илиаде»;
 Илионей — спутник Энея.